Глебовский переулок — название улиц в различных населённых пунктах России и других государств.

Россия 
 Глебовский переулок — улица в Москве.
 Глебовский переулок — улица в Санкт-Петербурге.
 Глебовский переулок — улица в Балашове.